Le terme Gainsborough peut définir :

Lieux

 Gainsborough, une localité du Lincolnshire en Angleterre, ainsi qu'une circonscription électorale dans cette même région.
 Gainsborough Area, un village rattaché à la Municipalité de Kiama, dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

Personnes

 Thomas Gainsborough (1727 - 1788), peintre britannique
  (1718 – 1776), pasteur, ingénieur et inventeur, frère aîné de Thomas Gainsborough

Autres
 Aeris Gainsborough, personnage du jeu vidéo Final Fantasy VII
 Gainsborough Pictures, studio de cinéma londonien, actif entre 1924 et 1951
 Gainsborough Central School, une école élémentaire à Bismark, Ontario

Voir aussi 
 Borough
 
Patronyme anglais